Brentani ist der Familienname folgender Personen:
Luigi Brentani (1892–1962), Schweizer Jurist, Lehrer und Heimatforscher
Mario Heil de Brentani (1908–1982), deutscher Autor
 Carlo Brentani, italienischer Stuckateur

Siehe auch:
 Brentano